Jasnost má více významů:

 jasnost jako fyzikální veličina – hvězdná velikost
 Jasnost (predikát) – predikát náležející vládnoucím a mediatizovaným knížecím rodům

Externí odkazy